Quint Sulpici Camerí Cornut I, cònsol de Roma el 490 aC 
 Quint Sulpici Camerí Cornut II, tribú amb poder consolar el 402 aC i el 398 aC.